Przedsiębiorstwa motoryzacyjne
 Peerless Motor Company w Cleveland (Ohio), USA, 1900 – 1931 
 Peerless Lorry Company Ltd. w Slough (Berkshire), Wielka Brytania, 1919 – 1933 
 Peerless Cars Ltd. w Slough (Berkshire), Wielka Brytania, 1960 – 1962